Hoberman ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hoberman († 2014), US-amerikanischer Rundfunkmanager
 Chuck Hoberman, amerikanischer Designer und Erfinder
 David Hoberman, amerikanischer Filmproduzent
 J. Hoberman (James Lewis Hoberman, auch Jim Hoberman; * 1949), amerikanischer Filmkritiker
 John Milton Hoberman (* 1944), Professor für Germanische Sprachen an der University of Texas at Austin 
 Mary Ann Hoberman (* 1930), amerikanische Kinderbuchautorin